Die Football League Second Division 1935/36 war die 40. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 31. August 1935 und endete am 2. Mai 1936.

Zweitligameister wurde Manchester United und daneben stieg auch das zweitplatzierte Charlton Athletic in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1936/37 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Aston Villa und Blackburn Rovers die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Port Vale und Hull City, wobei beide Vereine fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1936/37 Third-Division-North-Meister FC Chesterfield und aus der Third Division South der Gewinner Coventry City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1935–36 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1935/36
1935